Kaos kan henvise til:

 Chaos - græsk mytologi
 kaosteori - matematik
 Kaos (dokumentarfilm) – dansk propagandafilm fra 1944 instrueret af Ejnar Krenchel
 Kaos (film) – dansk kortfilm fra 2010 instrueret af Mads Mengel